Покахонтас (округ, Айова)
 Покахонтас (округ, Західна Вірджинія)